Candace steht für:

 eine Variante des weiblichen Vornamens Candice
 Candace (Schiff), deutsches Missionsschiff
 Candace (Gattung), eine Gattung der Wanzen

Siehe auch:
 Candaca
 Kandake